

Sigle
 SHC, dall'inglese Spontaneus Human Combustion – combustione umana spontanea

Codici 
 SHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Indaselassie (Etiopia)
 shc – codice ISO 639-3 della lingua sonde